Le qualificazioni femminili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo si sono svolte nella Ariake Gymnastics Centre il 25 luglio 2021.

I risultati delle qualificazioni hanno determinato le ginnaste che parteciperanno alle finali: le prime 8 squadre gareggeranno nel concorso a squadre, le prime 24 ginnaste nel concorso individuale e le prime 8 ginnaste di ognuno dei 4 attrezzi competeranno nelle finali di specialità.

La competizione è divisa in 5 suddivisioni (alle 10.00, 11.55, 15.10, 17.05 e 20.20 UTC+9).

Suddivisioni
Le ginnaste delle nazioni che prenderanno parte alla finale a squadre vengono raggruppate, mentre le altre sono raggruppate in otto "gruppi misti". Tutti i gruppi vengono smistati in 5 suddivisioni e competono in 4 rotazioni.

 Mixed Group 1 = Georgia Godwin () Emily Whitehead () Maria Holbură () Larisa Iordache () Filipa Martins () Barbora Mokošová ()
 Mixed Group 2 = Zeina Ibrahim () Mandy Mohamed () Rebeca Andrade () Flávia Saraiva () Jonna Adlerteg () Hanna Traukova ()
 Mixed Group 3 = Diana Varinska () Ana Đerek () Ting Hua-tien () Marcia Vidiaux () Marina Nekrasova ()
 Mixed Group 4 = Lihie Raz () Giulia Steingruber () Oksana Chusovitina () Luciana Alvarado () Farah Ann Abdul Hadi ()
 Mixed Group 5 = Lee Yunseo () Yeo Seojeong () Julie Erichsen () Alexa Moreno () Zsófia Kovács ()
 Mixed Group 6 = Abigail Magistrati () Pranati Nayak () Tan Sze En () Raegan Rutty () Aneta Holasová ()
 Mixed Group 7 = Naveen Daries () Caitlin Rooskrantz () Megan Ryan () Elisa Hämmerle () Milka Gehani ()
 Mixed Group 8 = Danusia Francis () Ariana Orrego () Gabriela Sasnal () Simona Castro () Nazlı Savranbaşı ()

Risultati

Squadra

Individuale (all around)

Collegamenti esterni

Qualificazioni